Ivan Mustapić (bacač koplja)
Ivan Mustapić (maratonac)